Радио «Мир» — белорусская музыкально-информационная радиостанция. Основана 26 мая 1997 года Представительством МТРК «Мир» в Белоруссии. Вещание ведётся в формате AC (Contemporary Music). Эфир построен на западной и отечественной поп-, рок-музыке от конца 1980-х годов до сегодняшних дней.

Ведущие 
 Антон Авраменко
 Алексей Клочков
Катя Жаворонок
 Катя Ивлиева
 Ира Кленова
Игорь Фадеев

Ведущие новостей 
 Алеся Островская
 Татьяна Морозова
Юлия Славинская
Кирилл Громов

Фактическое вещание 
Передачи ведутся на ультракоротких волнах, а также через интернет- и спутниковое вещание.
 Барановичи 98,4 FМ, 500 Вт, с 18.02.10
 Брест 106,6 FМ, 1 кВт, с 31.03.10
 Бобруйск 103,6 FМ, 1 кВт, с 23.01.10
 Витебск 101,8 FМ, 1 кВт, с 18.03.08
 Гомель 101,7 FМ, 500 Вт, с 25.07.14
 Гродно 104,2 FМ, 500 Вт, с 01.07.08
 Минск 107,1 FМ, 4 кВт, с 26.05.97
 Могилёв 107,8 FМ, 1 кВт, с 20.01.10
 Пинск 103,2 FM, 500 Вт, с 01.04.10
 Солигорск 104,3 FМ, 2 кВт, с 05.02.10
 Геранёны 97,8 FМ, 1 кВт, с 03.05.18
 Орша 90,6 FM, 1 кВт, с 01.12.18
 Пружаны 88,1 FM, 1 кВт, с 11.02.22
 Жлобин 92,8 FM, 250 Вт, с 25.02.22
 Березино 88,7 FM, 4 кВт, с 25.02.22
 Браслав 89,7 FM, 100 Вт, с 25.02.22
 Столин 95,9 FM, 1 кВт, с 25.02.22
 Мядель 106,9 FM, 1 кВт, с 13.10.22
 Молодечно (план)

Спутниковое вещание 
 Спутник ABS-1 75º E
 Частота 12694
 SR 11000 MS FEC 7/8
 Поляризация Вертикальная

Награды и публикации 
 2014 год — Гран-при конкурса «Продукт года».
 2015 год
 Гран-при конкурса «Лидер года».
 Гран-при конкурса «Продукт года».
 2016 год
 Первое место в номинации «Социальная реклама» на 8-м Международном фестивале маркетинга и рекламы «Белый квадрат».
 «Киевский фестиваль рекламы». Бронзовая медаль в номинации «Мастерство в производстве радиорекламы»: работа сценариста. Восемь дипломов финалиста конкурса «Радиореклама» в номинациях услуги, социальная реклама, работа сценариста, режиссура, звуковое оформление.
 Второе место в номинации «Аудиореклама. Ролики для радиоэфира» и третье место в номинации «Социальная реклама. Радио» на Фестивале белорусскоязычной рекламы и коммуникации ADNAK.
 Гран-при конкурса «Продукт года-2016», за объективное освещение событий Беларуси и мира, эффективную работу по продвижению радиостанции и креативный подход в создании эфира, а также в связи с юбилеем — 25-летием успешной деятельности в информационном пространстве СНГ.
 Гран-при конкурса «Лидер потребительского рынка — 2016» за профессионализм и объективность, креативный подход и безупречную бизнес-репутацию
 Национальный фестиваль рекламы «Идея»-2016»: 2 диплома в номинациях «Мастерство в производстве радиорекламы»: РАБОТА СЦЕНАРИСТА, КОПИРАЙТИНГ, работа актера (диктора). 1 диплом в номинации «Радиореклама»: ОФОРМЛЕНИЕ ЭФИРА, РЕКЛАМА СМИ.
 Второе место в рейтинге креативности агентств по итогам 2016-го года (по версии АКМА).
 2017 год
 Серебряная медаль конкурса «Бренд года-2017» в профессиональной номинации в категории «СМИ, информационные услуги».
 Гран-при конкурса «Лидер потребительского рынка-2017» за профессионализм и объективность, креативный подход и безупречную бизнес-репутацию.
 Второе место в рейтинге мастерства агентств по итогам 2017-го года (по версии АКМА).
 2018 год — Специальный приз Международного фестиваля «Радио без границ» присуждён программе «День Беларуси»: «за профессиональный подход в формировании информационной картины дня».
2019 год
 Гран-при конкурса «Лидер потребительского рынка – 2019».
Бронзовая медаль в номинации «СМИ и рекламные услуги» IV локального фестиваля рекламы LAMA.
2020 год
Международный фестиваль рекламы «KIAF-2020». 3 диплома в категории RADIO & AUDIO CRAFT в номинациях «Sound design», «Casting & performance», «Use of music».
Премия «Лидер потребительского рынка – 2020»: Гран-при в номинации «СМИ для потребителей» за достоверность и креативность, профессионализм и клиентоориентированный подход. Директор Национального Представительства Владимир Перцов награжден дипломом «Лидер управления» за безупречную деловую репутацию, профессионализм и эффективное управление бизнес-процессами.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт радио «Мир»
 «Наша аудитория нуждается не только в музыке и развлечениях». Интервью директора представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь Владимира Перцова газете «Комсомольская правда»
 «Радиостанция „Мир“ празднует день рождения». Газета «Аргументы и факты в Беларуси». 21.22.2013

Государственные радиостанции Белоруссии
Радиостанции на русском языке